Аккарди () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Аккарди, Химена (род. 1985) — аргентинская актриса. 
  (1924 — 2014) — итальянский художник.
  (род. 1982) — итальянский футболист.
  (1902 — 1977) — сицилийско-американский гангстер.
  (род. 1982) — американский музыкант.